Biscan oder Biščan ist der Familienname folgender Personen:

 Darijo Biščan (* 1985), slowenischer Fußballspieler
 Egon Biscan (1940–2023), deutscher Schauspieler und Regisseur